

Cinema 
 St. Vincent – film del 2014 diretto da Theodore Melfi

Geografia 
 St. Vincent – comune degli Stati Uniti d'America in Minnesota
 Golfo St. Vincent - golfo dell'Australia meridionale, in cui sorge Adelaide

Musica 
 St. Vincent – musicista e cantautrice statunitense
 St. Vincent – album di St. Vincent del 2014

Pagine correlate 
 Saint-Vincent